Натуральне число 2014
 2014 рік до нашої ери
 2014 рік нашої ери